

Cinema 
 Saved! – film del 2005
 Saved – serie televisiva statunitense

Musica 
 Saved – canzone del duo Jerry Leiber e Mike Stoller del 1960
 Saved – album di Bob Dylan del 1980
 Saved – singolo degli Swans del 1989
 Saved – singolo di Ty Dolla Sign del 2015
 Saved – singolo di Khalid del 2017
 Saved – singolo di Daniel Tompkins del 2019